Güneşspor ist der Name mehrerer türkischer Spielvereine. Die bekanntesten, die auch am türkischen Profifußball teilnahmen, sind:

 Ankara Güneşspor
 Istanbul Güneşspor, eher bekannt als Güneş SK bzw. Güneş Istanbul